John Lennon, músico inglês
 Aaron Lennon, jogador de futebol inglês
 Thomas Lennon, ator estadunidense de televisão

Localidades

Lennon (Michigan)

Lennon (Finisterra)

Outros
4147 Lennon
L7nnon, rapper brasileiro

Desambiguações de sobrenomes